Кампо Дијесинуеве има више значења:

 Кампо Дијесинуеве, Ехидо Морелос Колонија ел Суспиро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Дијесинуеве (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику